PDV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Plovdiv (Bulgaria)
PDV – Punto di vendita

Pagine correlate
Punto di vista